Кабу́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Нормандия, департамент Кальвадос, округ Лизьё, центра одноименного кантона. Расположена в 25 км к северо-востоку от Кана, в 8 км от автомагистрали А13 «Дорога эстуарий». Курорт на побережье Ла-Манша, в устье реки Див. В 1 км от центра города, на противоположном берегу реки Див, находится железнодорожная станция Див-Кабур, конечная местной железнодорожной линии Див―Трувиль-Довиль.

Население (2018) — 3 604 человека.

История 

До середины XIX века Кабур был рыбацкой деревней с населением в несколько сотен человек. Его история резко изменилась в 1850 году, когда парижский бизнесмен и адвокат Анри Дюран-Моримбо решил создать здесь новый морской курорт. Он выкупил прилегающие к Кабуру территории, представлявшие собой песчаные дюны и пастбищные луга. Архитектор Робине создал проект нового города-курорта, имеющего радиально-кольцевую структуру в стиле греко-римского театра, когда радиальные линии сходятся в центральном месте, где находятся казино и Гранд-отель.

Первый Гранд-отель был построен на берегу моря в 1861 году, но затем был разрушен и в 1907 году выстроен заново. В 1879—1892 годах железные дороги связали Кабур с Парижем и Каном, что способствовало резкому притоку отдыхающих. Кабур приобрел определенную популярность как курорт.

Достопримечательности 

 Гранд-отель Кабур
 Здание казино, расширенное в 2006—2007 годах
 Многочисленные красивые виллы

Экономика 

Структура занятости населения:

 сельское хозяйство — 1,5 %
 промышленность — 4,8 %
 строительство — 3,9 %
 торговля, транспорт и сфера услуг — 64,7 %
 государственные и муниципальные службы — 25,0 %.

Уровень безработицы (2017) — 19,8 % (Франция в целом — 13,4 %, департамент Кальвадос — 12,5 %).

Среднегодовой доход на 1 человека, евро (2018) — 21 380 (Франция в целом — 21 730, департамент Кальвадос — 21 490).

Демография 

Динамика численности населения, чел.

</center>

Администрация 

Пост мэра Кабура с 2014 года занимает Тристан Дюваль (Tristan Duval). На муниципальных выборах 2020 года возглавляемый им правый список победил в 1-м туре, получив 58,69 % голосов.

Города-побратимы 
  Майрхофен, Австрия
  Спа, Бельгия
  Салькомб, Великобритания
  Бад-Хомбург-фор-дер-Хёэ, Германия
  Террачина, Италия
  Бромон, Канада
  Юрмала, Латвия
  Мондорф-ле-Бен, Люксембург
  Уссуи, Сенегал
  Атлантик-Сити, США
  Кур (Граубюнден), Швейцария

Искусство 
В Кабуре ежегодно проводится кинофестиваль романтических фильмов. Во время фестиваля фильмы транслируются на пляже города под открытым небом.

Ссылки 
 Национальный институт статистики 
 Результаты муниципальных выборов 2020 года